Schweinsdorf ist der Ortsname von

 Schweinsdorf (Freital), Ortsteil der Stadt Freital, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Schweinsdorf (Neusitz), Ortsteil der Gemeinde Neusitz, Landkreis Ansbach, Bayern